Unbreakable — девятый студийный альбом немецкой хеви/пауэр-метал-группы Primal Fear. Альбом был выпущен 20 января 2012 года в Европе и 24 января в Северной Америке. Запись альбома стартовала в House of Music studios Винтербах, Германия 10 июля 2011.

Список композиций

Участники записи 
 Ральф Шиперс — Вокал
 Магнус Карлссон — Гитара, Клавишные
 Алекс Бейродт — Гитара
 Мэт Синнер — Бас-гитара/Бэк-вокал/Вокал
 Рэнди Блэк — Барабаны

Спродюсировано — Мэт Синнер

Микширование и мастеринг — Achim Koehler на студии Indiscreet Audio

Записано на студии House Of Music

Дополнительные записи на студиях — Fear Studio, Level 10 Music, Stuntguitarmusic, Guitarslinger

Подпевки «Потрясающая Четверка» — Шиперс, Синнер, Оливер Хартман и Эрик Мартенссон

Музыка и лирика всех песен — Синнер, Карлссон и Шиперс

«Metal Nation» и «Conviction» — слова и музыка — Синнер, Бейродт, Шиперс

«Born Again» — слова и музыка — Синнер, Карлссон, Шиперс, Милианович

Оформление буклета — Jobert Mello

Фото — Heiko Roith

Примечания 

Альбомы Primal Fear
Альбомы Frontiers Records